Sülze kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Sülze (Werra) – vattendrag, Thüringen, 
 Sülze, Bergen – ort, Bergen, Niedersachsen, 
 Sülze (Elbe) – vattendrag, Sachsen-Anhalt 
 Bad Sülze – en mindre stad i det nordtyska förbundslandet Mecklenburg-Vorpommern
 Sülz (Agger) – vattendrag, Nordrhein-Westfalen,